Charles Amoah – ex calciatore ghanese
 Joseph Amoah – calciatore ghanese
 Joseph Amoah – velocista ghanese
 Matthew Amoah – ex calciatore ghanese